Molekulska formula -{C17H18N2}- se može odnositi na:

 Amfetaminil
 Trogerova baza